

Toponymes 
 Rebreuve-sur-Canche est une commune française, située dans le département du Pas-de-Calais et la région Nord-Pas-de-Calais.

 Rebreuve-Ranchicourt est une commune française, située dans le département du Pas-de-Calais et la région Nord-Pas-de-Calais.

Toponymes apparentés 
 Rebreuviette est une commune française, située dans le département du Pas-de-Calais et la région Nord-Pas-de-Calais.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France